Perochaeta är ett släkte av tvåvingar. Perochaeta ingår i familjen svängflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Svängflugor
Perochaeta